Lamb může být:
příjmení osob
 Caroline Lambová (1785–1828) – anglická šlechtična a spisovatelka
 Charles Lamb (1775–1834) – anglický spisovatel
 Charles Lamb (herec) (1900–1989) – britský filmový, televizní a rozhlasový herec
 Chuck Lamb (* 1958) – americký filmový a televizní herec
 Joseph Lamb (1887–1960) – americký skladatel ragtimové hudby
 Nigel Lamb (* 1956) – britský letecký akrobat
 William Lamb (1779–1848) – britský státník
 Willis Eugene Lamb (1913–2008) – americký fyzik

názvy filmů
 Lamb (film, 1986) – britský dramatický film z roku 1985
 Lamb (etiopský film, 2015) – etiopský dramatický film z roku 2015
 Lamb (americký film, 2015) – americký dramatický film z roku 2015

Externí odkazy